— японский лейбл звукозаписи, основанный 6 сентября 1963 года. Лейбл являлся собственностью «Nippon Columbia», но в настоящее время выкуплен производителем оборудования для караоке Daiichi Kosho.

Исполнители 
 Band-Maid
 Gackt
 Hanaboy
 Kimeru
 Metis
 mizca
 Сабуро Китадзима
 Мао Дэнда (в прошлом был аффилирован с Universal Music Group)
 Томоми Касай (участница группы AKB48)
 Со Ин Гук
 Nightmare
 Мая Сакура

См. также

Ссылки 
 Сайт компании: 日本クラウン株式会社

Примечание 
 discogs.com. Accessed 2007 May 28.

Лейблы звукозаписи Японии